

Patronyme

 Étienne-Jean Panis (1757-1832), révolutionnaire français ;
 Étienne François Panis (1791-1852), homme politique français ;
 Jacqueline Panis (1948-), femme politique française ;
 Olivier Panis (1966-), coureur automobile français.

Tribu amérindienne 

 Panis est le nom français des indiens Pawnees (au XVIIIème siècle).

Toponyme 

 Panis,  sous-affluent français de la Loire.